

Pessoas
David Balam

Outros
Chilam Balam
3749 Balam
Balam (demônio)

Desambiguação